

Geografia 
Carrizo – comune spagnolo
Carrizo – CDP statunitense in Arizona

Persone 
Amadeo Carrizo – ex calciatore argentino
Federico Carrizo – calciatore argentino
Juan Antonio Carrizo – calciatore argentino
Juan Carlos Carrizo – calciatore argentino
Juan Generoso Carrizo – calciatore argentino
Juan Jose Carrizo – calciatore argentino
Juan Pablo Carrizo – calciatore argentino
Manuel Carrizo – cestista argentino con cittadinanza italiana